Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Michael Kohlmann e Alexander Waske che hanno battuto in finale  Julian Knowle e Jürgen Melzer 5-7, 6-4, [10-5]

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)

 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (finale)
 Ashley Fisher /  Stephen Huss (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 2006